Lista das 196 comunas do departamento francês de Essonne.

Nesta lista estão relacionados as 194 comunas do departamento francês de Essonne; que pertencem a Região Administrativa Île-de-France. O departamento de Essonne está subdividido em 3 Arrondissemens que por sua vez estão subdivididos em 21 Cantões.

Essonne é um departamento criado pela lei de 10 de julho de 1964 por desmembramento do antigo departamento do Seine-et-Oise.

Arrondissements 
 Étampes
 Évry
 Palaiseau

Cantões 

 Arpajon
 Athis-Mons
 Brétigny-sur-Orge
 Corbeil-Essonnes
 Dourdan
 Draveil
 Épinay-sous-Sénart
 Étampes
 Évry
 Gif-sur-Yvette
 Les Ulis

 Longjumeau
 Massy
 Mennecy
 Palaiseau
 Ris-Orangis
 Sainte-Geneviève-des-Bois
 Savigny-sur-Orge
 Vigneux-sur-Seine
 Viry-Châtillon
 Yerres

Comunas 
 (CAC) Communauté d'agglomération de Seine-Essonnes, criada em 2003.
 (CAS) Communauté d'agglomération du plateau de Saclay, criada em 2003.
 (CAO) Communauté d'agglomération du Val d'Orge, created in 2001.
 (CAY) Communauté d'agglomération du Val d'Yerres, criada em 2003.
 (CAE) Communauté d'agglomération Évry Centre-Essonne, criada em 2001.
 (CAD) Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine, criada em 2003.
 (CAD) Communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne, criada em 2004.
 (CAA) Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre, criada em 2003, muita da qual é localizada no departamento dos Altos do Sena.
 (SANS) Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart en Essonne, criada em 1984.

|}

Veja também
 Região Administrativa da França Ilha de França

Essonne